Батуровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Батуровка — деревня в Красногорском районе Брянской области.
 Батуровка — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Батуровка — деревня в Золотухинском районе Курской области.

См. также 
 Байтуровка — река в Башкирии, приток Усы.